Веркерк () — нидерландская фамилия. Известные носители:
 Веркерк, Корнелис (род. 1942) — нидерландский конькобежец, олимпийский чемпион 1968 года.
 Веркерк, Мартин (род. 1978) — нидерландский теннисист.
 Веркерк, Мархинде (род. 1985) — нидерландская дзюдоистка, чемпионка мира и Европейских игр, призёрка чемпионатов Европы.
 Веркерк, Роб — голландский морской офицер, Командующий Королевскими военно-морскими силами Нидерландов и Адмирал Бенилюкса.